La  édition du championnat du monde de badminton par équipes masculines, appelé également Thomas Cup a eu lieu en mai et  à Bangkok en Thaïlande.

Format de la compétition 

26 nations participent à la Thomas Cup. Après des phases de qualifications continentales disputées localement, un tournoi final joué à Bangkok fin mai, début  attribue le titre.

Le tenant du titre et le pays organisateur sont qualifiés d'office pour le tournoi final.

Chaque rencontre se joue en neuf matches : cinq simples et quatre doubles.

Pays participants

Qualifications

Zone Océanie

Zone Asie

Zone Europe

Zone Amériques

Tournoi final

Tableau

Finale

Références

1976
Badminton
Badminton
Badminton
Badminton
Thomas Cup